krupiec – skrystalizowany miód pszczeli,

 Miejscowości w Polsce
 Krupiec – wieś w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Krasnystaw.

 Miejscowości w Rosji
 Krupiec – wieś w Rosji, w sielsowiecie girjańskim rejonu biełowskiego w obwodzie kurskim

 Miejscowości na Ukrainie
 Krupiec – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie sławuckim
 Krupiec – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie radziwiłłowskim
 Krupiec – wieś w obwodzie sumskim, w rejonie szostkińskim
 Krupiec – wieś w obwodzie kurskim, w rejonie rylskim
 Krupiec – osiedle w obwodzie kurskim, w rejonie rylskim

 Gminy
 Krupiec – dawna gmina wiejska w powiecie dubieńskim województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej